Halling se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roy E. Halling
 Roy Edward Halling